Halosciastrum crassum är en flockblommig växtart som beskrevs av Gen-Iti Koidzumi. Halosciastrum crassum ingår i släktet Halosciastrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
crassum